Најбољи одбрамбени играч Евролиге () је годишња награда коју Евролига у кошарци додељује на крају сезоне играчу са најбољим учинком у одбрани у периоду до фајнал-фора. Одабир добитника врше главни тренери тимова учесника Евролиге. Награда се додељује почев од сезоне 2004/05, а Димитрис Дијамантидис је петоструки узастопни и укупно шестоструки добитник.

Досадашњи добитници

Успешност

По добитницима

По клубовима добитника

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Евролиге
 Званичан Јутуб канал

Појединачне награде Евролиге у кошарци